Le championnat d'Europe de basket-ball 1961 s'est disputé à Belgrade en Yougoslavie du 29 avril au 8 mai 1961.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 19 équipes sont réparties dans six groupes (A~B~C~D~E~F), de la façon suivante :

Compétitions

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Deuxième tour

Groupe 1

Groupe 2

Tour final

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1961
Basket-ball
Basket-ball 1961
Basket-ball 1961
Europe 1961
Europe
Championnat Europe Basket-ball
Championnat Europe Basket-ball
Championnat Europe Basket-ball